Girlfriends (1978), een film uit 1978
Girlfriends (televisieserie), een serie van 2000 t.e.m. 2008
Girlfriends (2018), Britse televisieserie uit 2018